Mazzocchi peut faire référence à :  

 Une plante du genre Corchorus.

Un patronyme   
 Domenico Mazzocchi, un compositeur italien ;  
 Gianni Mazzocchi (1906-1984), éditeur italien ; 
 Virgilio Mazzocchi, un compositeur italien, frère de Domenico.